La bataille de Lewinsville est un petit engagement de la guerre civile américaine qui se déroule en 1861.
 Lewinsville (Virginie) est un secteur non constitué en municipalité du comté de Fairfax en Virginie.